Hop (plant), een kruidachtige plant, Humulus lupulus, uit de hennepfamilie
 Hop (vogel), een vogel uit de familie Upupidae
 Hop (telecommunicatie), een Engelse term uit de telecommunicatie
 Hop (2002), een Belgische film uit 2002 met Jan Decleir
 Hop (2011), een Amerikaanse CGI-film uit 2011
 Hóp (IJsland), een meer in IJsland
 Hóp (Vinland), een 11e-eeuwse Vikingnederzetting in Amerika
 Air France Hop (voorheen: HOP!), een Franse luchtvaartmaatschappij
 Hoornse Hop, een deel van het IJsselmeer bij de Nederlandse stad Hoorn
 Het Hop, meertje en natuurgebied in Friesland
 HOP, een afkorting voor Homo-ontmoetingsplaats
 een kleine sprong (actie)
 een taaluiting (Hop!): een tussenwerpsel of uitroep die naar een kleine sprong verwijst
 Hop (familie), een familie die in de Republiek der Verenigde Nederlanden tot de bestuurlijk elite behoorde, met als leden onder anderen:
Jacob Hop (1654-1724), diplomaat en thesaurier-generaal
 Cornelis Hop (1685–1762), bestuurder en diplomaat
 Baron Hendrik Hop (1723-1808), diploaat, uitvinder van het (Haagsche) hopje
 Regiment Hop, een militair regiment in de Republiek der Verenigde Nederlanden

Zie ook
 Hoppen (doorverwijspagina)